

Geografia 
 Ghiacciaio Musina – ghiacciaio nella Terra di Graham in Antartide
 Musina – città più settentrionale della provincia del Limpopo, nel Sudafrica

Persone 
 Luigi Musina – pugile italiano
 Raisa Musina – cestista russa
 Valerija Musina – ex cestista russa